Bounty Hunters je veb-igra proizvođača online [[Kazino igre|kazino igra Expanse Studios nastala 2021. godine kao video slot igra. Kako predstavlja veb-igru, dostupna je za korišćenje preko svih vebpretraživača, poput Mozilla Firefox ili Google Chrome pretraživača, ine zahteva preuzimanje na računar. Ova igra napravljena je pomoću standardnih veb-tehnologija, poput HTML5 tehnologije, kojom se uvode medijski elementi, i zahteva stabilnu internet vezu, jer se upravo prezentacijski sloj učitava preko Veba.

Specifikacija i korisnički interfejs 
Bounty Hunters, pripada igrama na sreću, jer za održavanje ferpleja koristi Generator slučajnih brojeva (RNG). Ovo je klasičan video slot, sastavljen od pet kolona u tri reda, u kojima se javljaju različiti simboli, osnovni i specijalni. Kroz tablu slota prolazi 40 isplatnih linija, po kojima se ređaju simboli u kombinaciji 3-5 istih, i obezbeđuju isplate. Raspored pomenutih simbola se menja svakom rundom (spinom), što znači da je ovo slot sa klasičnim kolonama, za razliku od slotova sa kaskadnim kolonama.

Dodatni Alati i režim igranja 
Osim osnovne igre, video slot Bounty Hunters poseduje i bonus igru, do koje vodescatter/bonus simboli. Bonus igra je osmišljena kao dodatna igra u kojoj se nalaze besplatni spinovi, što je veoma česta karakteristika video slotova. Pored pomenutih besplatnih spinova, bonus igra ovog slota poseduje i tzv. „lepljive džokere“, tj. regularne džokere, koji ostaju na kolonama sve vreme tokom trajanja bonus igre. 

Pored glavne i bonus igre, video slot Bounty Hunters poseduje i posebnu igru, sa dodatnom opkladom, koja je poznata kao Duplo ili ništa, Crno/Crveno ili, jednostavno, Kockanje. Ova dodatna igra osmišljena je kao igra pogađanja, u kojoj se igračima nudi udvostručenje uloga ukoliko naprave ispravan odabir.

Pokretanje igre se vrši pomoću tastera Spin, koji se koristi za pokretanje jedne runde, tj. jednog spina, a dostupan je i taster Autoplay, kojim može biti pokrenuto do 250 automatskih spinova. Pored toga, na raspolaganju je i Turbo režim, zadužen za započinjanje dinamičnije igre, u kojoj se ishodi runda saznaju brže.

Tematika 
Video igra Bounty Hunters je tematski orijentisana na Divlji zapad, što se jasno vidi po grafikama i animacijama, koje prikazuju gostionicu u stilu tradicionalnih američkih salona. U bonus igri je situacija nešto drugačija, jer se igrač seli na pustu poljanu, gde se na interaktivan način, kroz okvir pištolja kauboja, kolonama dodaju lepljivi džokeri. Igru prati muzički zapis sporog tempa, sa uticajima kantri muzike, koji prekidaju samo kratki zvuci prilikom pokretanja kolona i postizanja dobitne kombinacije.

Simboli 
Što se tiče simbola, oni su predstavljeni klasičnim kartaškim simbolima J, Q, K i A u stilu drvenog salonskog poda, a ovim simbolima se pridružuju i simboli poternice, kočije i tri razbojnika. Što se tiče specijalnih simbola, džokeri su prikazani kao zlatnici sa natpisima Wild, a scatter simboli kao kosturske glave sa šeširima i pištoljima.

Pogledaj još 
 Kazino igre
 Kockanje

Референце

Spoljašnji linkovi 
 Zvaničaani veb - sajt

 Igre